Changuion est une famille française, hollandaise et sud-africaine, dont un membre a été élevé à la noblesse hollandaise en 1815.

Histoire 
Le nom de famille "Changuion" (prononciation: [ ʃɑ̃ɡɥijɔ̃ ]) peut avoir été à l'origine "Champguyon" et peut avoir été dérivé de la commune éponyme de Champguyon dans la Marne, en France. L'une des premières mentions historiques du patronyme est apparue en 1562 à la suite du massacre de Wassy, une ville de l'ancienne province française de Champagne. Un ancêtre, Pierre Changuion, est nommé ici comme l'un des fidèles protestants ou huguenots qui ont été attaqués par les catholiques romains. Après cet événement, une partie de la famille de Pierre s'installe à Vitry. La majorité des Changuions a décidé de quitter la France après la révocation de l' Edit de Nantes en 1685, en raison des persécutions religieuses qui en ont résulté. Ils s'installent alors dans les pays protestants voisins. Aujourd'hui, il y a encore quelques Changuions vivant dans la région de France d'où la famille est originaire.

Le branches néerlandaise et sud-africain de la famille a pour origine Jean Changuion, né à Vitry vers 1660 et inhumé à Halle (Saale) en Allemagne en 1700. Son fils François (1694-1777) s'installe à Amsterdam vers 1717 où il est bourgeois et libraire. En 1724, François fonde une imprimerie, qui connaîtra un grand succès. Son petit-fils François Daniël (1766-1850) est élevé à la noblesse néerlandaise le 16 septembre 1815 en raison de son rôle de secrétaire du gouvernement provisoire des Pays-Bas (le triumvirat sous Van Hogendorp) en 1813. Par son élévation à la noblesse, lui et ses descendants furent autorisés à user du prédicat de jonkheer (écuyer) et jonkvrouw (demoiselle). (En tant que membre de la noblesse, il a également reçu le droit d'utiliser une couronne dans la crête de ses armoiries familiales.) En 1823, FD Changuion a été reconnu coupable de fraude par contumace par un tribunal. Deux ans plus tard, en 1825, une liste des personnes appartenant à la noblesse est dressée pour la première fois aux Pays-Bas. Seuls les enfants de FD Changuion nés avant le 27 février 1823 (date de sa condamnation), et non lui-même, figuraient sur cette liste. Ces enfants restaient dans la noblesse et pouvaient donc transmettre leur noblesse à leurs descendants. C'est également la position actuelle du Haut Conseil de la Noblesse des Pays-Bas.

Briët a fait valoir en 2019 qu'une décision impliquant que FD Changuion était déchu de son statut de noble n'avait jamais été prise. De plus, la retrait de la noblesse ne repose sur aucune réglementation statutaire ou autre fondement juridique, selon Briët. Cette opinion de Briët n'est pas partagée par tout le monde. FD Changuion était généralement considéré comme n'appartenant plus à la noblesse néerlandaise après 1825.

L'un des fils de François Daniël, Antoine Changuion (1803-1881), s'installe en Afrique du Sud en 1831 pour occuper un poste de professeur au athenaeum sud-africain> (fondé en 1829, et actuellement sous le nom de Université du Cap).

Filiation 
 François Changuion (1694-1777), portier, libraire et imprimeur à Amsterdam.
 François Changuion (1727-après 1776), membre du conseil de la cour de justice d'Essequibo (alors partie d'une colonie néerlandaise et aujourd'hui République coopérative de Guyane) ainsi que président de l'orphelinat, bourgeoisie de Deventer.
 Jonkheer François Daniël Changuion (1766-1850), membre du conseil municipal et échevins de Leiden, secrétaire du gouvernement provisoire (le triumvirat sous Van Hogendorp) en 1813, commissaire général des troupes britanniques, Pays-Bas' premier envoyé aux États-Unis d'Amérique, élevé à la noblesse néerlandaise en 1815, n'est pas mentionné dans la liste des nobles de 1825.
 Prof. Jonkheer Dr. Antoine Nicolas Ernest Changuion (1803-1881), professeur au Cap, écrivain très productif dans les domaines théologiques et littéraires ; il eut neuf enfants et de ceux-ci sortit une nombreuse progéniture appartenant à la noblesse hollandaise. Tous les Changuion qui viennent aujourd'hui d'Afrique du Sud descendent de son fils Louis Annes Changuion (1840-1910). Une branche des descendants d'ANE Changuion, à savoir les descendants de son fils Abraham Arnoldus Faure Changuion (1835-1877), a changé son nom de famille en Chanquin.
 Jonkheer Abraham Arnoldus Faure Changuion (1835-1877), ancêtre des Chanquins d'Afrique du Sud.
 Jonkheer Louis Annes Changuion (1840-1910), arpenteur à Robertson et ancêtre des Changuion d'Afrique du Sud.
 Jonkvrouw Louise Anne Changuion (1802-1872). Après la mort de ses deux parents, elle rejoint son frère ANE Changuion au Cap. Elle retourna en Europe avec lui, sa femme et ses deux filles en 1865.

Références 

Histoire de l'Afrique du Sud
Histoire de France
Noblesse néerlandaise
Patronyme français